Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo i plasman u viši rang (2. ŽNL Sisačko-moslavačku) je osvojila NK Una-Mladost Hrvatska Dubica.

Tablica

Bilješke 
Ovdje nastupa juniorska momčad NK Libertas Novska
NK Slavonija Brestača odustala od natjecanja nakon jesenskog dijela prvenstva

Izvori 

 Glasilo Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije, #17/2016. 

2015-16
sisačko-moslavačka-3-novska